Khafr Bū at Taḩtā är en flygplats i Syrien.   Den ligger i provinsen Latakia, i den västra delen av landet,  kilometer norr om huvudstaden Damaskus. Khafr Bū at Taḩtā ligger  meter över havet.

Terrängen runt Khafr Bū at Taḩtā är platt åt sydväst, men åt nordost är den kuperad. Havet är nära Khafr Bū at Taḩtā åt sydväst. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer öster om Khafr Bū at Taḩtā. Runt Khafr Bū at Taḩtā är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Latakia,  kilometer nordväst om Khafr Bū at Taḩtā. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Syrien